Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. Mai 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Rabat